Real Life – debiutancki album pionierów muzyki post punk, zespołu Magazine. Ten album wraz z debiutem zespołu Public Image Ltd, Public Image, jest uznawany za jedną z pierwszych płyt w gatunku post punk.

Lista utworów 
Wszystkie utwory autorstwa Howarda Devoto oraz Johna McGeocha, chyba że napisano inaczej.

Utwory dodatkowe (wydanie CD z 2007 r.):

Personnel 
 Howard Devoto - śpiew
 John McGeoch - gitara, saksofon
 Barry Adamson - gitara basowa
 Dave Formula - instrumenty klawiszowe
 Martin Jackson - perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy Virgin Records